Четвёртые карательные экспедиции — общий термин для ряда карательных экспедиций, совершённых в конце 1920-х — начале 1930-х годов гоминьдановскими силами против контролируемых коммунистами «советских районов» во время гражданской войны в Китае:
 Четвёртая карательная экспедиция против советского района Цзянси-Фуцзянь
 Четвёртая карательная экспедиция против советского района Хубэй-Хунань-Аньхой
 Карательная экспедиция против советского района Хунань-Западный Хубэй